

Personnes

Politique
 Daijiro Hashimoto
 Masaru Hashimoto
 Ryūtarō Hashimoto (1937-2006), homme politique japonais, premier ministre
 Tōru Hashimoto, maire d'Osaka

Armée
 Kingoro Hashimoto, voir Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient

Arts
 Eiji Hashimoto (1931-2021), claveciniste, chef d'orchestre et professeur de musique classique japonais
 Hiroshi Hashimoto, artiste japonaise
 Ichiko Hashimoto, compositrice japonaise
 Isao Hashimoto, architecte japonais
 Izō Hashimoto (1954-), scénariste japonais
 Koji Hashimoto, réalisateur japonais
 Kunihiko Hashimoto, musicien japonais
 Mitsuo Hashimoto, réalisateur japonais
 Miyuki Hashimoto, musicien japonais
 Osamu Hashimoto, écrivain
 Reika Hashimoto (1980-), mannequin et actrice japonaise
 Saburo Hashimoto, réalisateur japonais
 Satoshi Hashimoto, écrivain japonais
 Shinobu Hashimoto (1918-2018), scénariste et réalisateur japonais
 Shinkichi Hashimoto (1882-1945), écrivain et linguiste japonais
 Tsumugu Hashimoto, auteur japonais
 Kachou Hashimoto, mangaka japonaise

Jeu de go
 Utaro Hashimoto (1907-1994)
 Shoji Hashimoto (1935-)

Jeux vidéo
 Eiji Hashimoto, créateur de jeu vidéo (Akuji the Demon)
 Kazuhisa Hashimoto
 Masaya Hashimoto
 Naoki Hashimoto, programmeur
 Tatsuo Hashimoto
 Yusuke Hashimoto, effets visuels

Sports
 Daichi Hashimoto (1992-), catcheur (lutteur professionnel) japonais ; fils de Shinya Hashimoto
 Eiya Hashimoto (1993-), coureur cycliste japonais
 Hayato Hashimoto (1981-), footballeur japonais
 Naoko Hashimoto (1984-), joueuse de volley-ball japonaise
 Shinya Hashimoto (1965-2005), catcheur japonais
 Seiko Hashimoto (1964-), coureuse cycliste, patineuse de vitesse et femme politique japonaise
 Suzuka Hashimoto (1993-), joueuse de volley-ball japonaise
 Tomohiko Hashimoto, combat libre
 Yasuko Hashimoto, marathonienne japonaise
 Yuki Hashimoto (1989-), judokate japonaise

Toponyme
 Hashimoto, municipalité de la préfecture de Wakayama, au Japon.

Biologie
 Thyroïdite de Hashimoto, une maladie endocrine auto-immune touchant la glande thyroïde
 Encéphalopathie de Hashimoto, une maladie neurologique, maladie orpheline.
 Histiocytose congénitale autorégressive de Hashimoto-Pritzker, maladie orpheline.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais